Dünnhaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Dünnhaupt (1845–1904), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Anton Friedrich Dünnhaupt (1772–1867), deutscher Hofapotheker
 Gerhard Dünnhaupt (* 1927), deutscher Germanist und Kulturhistoriker
 Johann Christian Dünnhaupt (1716–1786), deutscher Pastor und Archäologe

Siehe auch:
 Dünhaupt
 Dünnehaupt